Leo (latinsky lev) může znamenat:

 jméno
 Leo – mužské jméno, příbuzné Lev a Leon
 zkrácená verze mužského jména Leopold
 Leo, neboli Leo Beránek (* 1990) – český rapper
 Seznam článků začínajících na „Leo“

 příjmení osob
 Friedrich Leo von Rottenberger (1872–1938) – rakouský zahradník a zahradní architekt
 Juliusz Leo (1862–1918) – polský právník a politik
 Leonardo Leo (1694–1744) – italský hudební skladatel
 Melissa Leo (* 1960) – americká herečka

 astronomie
 Leo – zkratka a mezinárodní latinské jméno souhvězdí Lva

 kosmonautika a letectví
 LEO – zkratka pro nízkou oběžnou dráhu Země z anglického Low Earth Orbit
 LeO – zkratka zaniklého francouzského leteckého výrobce Lioré et Olivier

 geografie
 Leo (Burkina Faso) – départment v Burkině Faso

 zábava a kultura
 LEO (časopis) – český erotický časopis
 Leo TV – česká pornografická televizní stanice
 Leo (filmová cena) – kanadské filmové ocenění

 doprava
 Leo Express Global a.s. – česká dopravní společnost

Externí odkazy